NK Gavran je nogometni klub iz Zagreba. U sezoni  se natječu u 2. Zagrebačkoj NL.

Povijest 
NK Gavran je osnovan 26. listopada 2003. godine.
Sezona 2008./2009. je prva sezona u kojoj klub sudjeluje sa seniorskom momčadi. Osim seniorske momčadi klub posjeduje nekoliko kategorija mlađih momčadi.

Klub je svoje prvenstvene utakmice zbog nedostatka vlastitog terena do 2018. odigravao na igralištu u Odranskom Strmcu, a od 2019. igra na igralištu NK Croatie 98 na Trnjanskoj Savici.

Izvori 

Gavran